Jelen je lahko:

 jelen, žival
 Jelen, priimek
 Jelen, partizansko ime Jožeta Simšiča (1924–2018)
 Jelen Do, naselje v Srbiji
 Severni jelen, ozvezdje
 Jelen Jarko, slovenska pravljica
 Viktor Jelen, sanjač, roman Vladimirja P. Štefanca